Holiday Inn Express Panamá Distrito Financiero es un hotel de 196 habitaciones y cuatro modernos y elegantes salones con capacidad de hasta 170 personas estratégicamente ubicado en el corazón del área bancaria de Panamá.

Historia 
En el año 2013, Grupo Agrisal inauguró su primer hotel en la Ciudad de Panamá. El proyecto fue impulsado en alianza con InterContinental Hotels Group (IHG). El hotel está dirigido a viajeros de negocio. Cuenta con 196 modernas habitaciones, centro de negocio, gimnasio, piscina, estacionamiento techado, Internet vía wi-fi y áreas de trabajo en el vestíbulo.

Enlaces externos 
 Holiday Inn Express Panamá Distrito Financiero